Axi bezeichnet:
 Alexej Stachowitsch, ein österreichisch-russischer Autor, Pädagoge, Philosoph, Liedermacher,  Techniker, Pfadfinder und Wandervogel
 Axi (Zoigê), eine Gemeinde im Kreis Zoigê (Volksrepublik China)

Die Abkürzung AXI bezeichnet:
 Advanced eXtensible Interface Bus (AXI), ein Computer-Bus der Advanced Microcontroller Bus Architecture
 Automatische Röntgen-Inspektion (AXI), ein Testverfahren um Leiterplatten mittels Röntgenstrahlen auf Fehler zu überprüfen

AXI